Дубчак — українське прізвище.

 Дубчак Алла Єфремівна ( 1954) — український акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор.
 Дубчак Анатолій Анатолійович (1991—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дубчак Андрій Васильович ( 1986) — колишній український футболіст, захисник.
 Дубчак Андрій Іванович (* 1976) — український журналіст, фотограф, засновник та директор інформаційного агентства «Фронтлайнер».